Saboteur

 Saboteur! — компьютерная игра фирмы Durell (1986) для ряда платформ.
 Saboteur II: Avenging Angel — её продолжение 1987 года для компьютеров ZX Spectrum, Amstrad CPC, IBM PC и Commodore 64.
 The Saboteur — компьютерная игра фирмы Pandemic Studios (2009).
 Гномы-вредители (Saboteur) — карточная настольная игра на тему золотодобычи, разработанная Фредериком Мойерсоном и компанией Z-Man Games в 2004 году.